Храм Софии Премудрости Божией у Пушечного двора, что на Лубянке (Храм Софии Премудрости Божией на Софийке) — православный храм, принадлежащий к Сретенскому благочинию Московской городской епархии Русской православной церкви. Находится по адресу: Пушечная улица, дом 15.

История 
Деревянная церковь на этом месте известна с 1480 года. В 1650 году была построена новая деревянная церковь, но она сгорела в пожаре 1685 года. Каменную церковь вместо сгоревшей возводят к 1692 году. Во время строительства храма службы проходят в отстроенном чуть ранее (1691) приделе во имя Николая Чудотворца. Храм был перестроен во второй половине XVIII века: обновлены фасады, изменено купольное покрытие. В 1816 году к храму пристраивают колокольню, а в 1842 году перестраивают трапезную и приделы. Ещё раз церковь обновляют в 1913 году.

В 1932 году храм закрывают, разбирают верх колокольни, сносят колоннаду. В здании размещают фабрику экспериментальной спортивной одежды «Динамо». С 1990 года здание бывшей церкви и прилегающая территория передаются КГБ. В 2001 году сотрудники Федеральной службы безопасности принимают решение о создании своей православной общины, руководство службы поддержало эту инициативу. Храм освятил 6 марта 2001 года патриарх Алексий II. После освящения директор ФСБ Николай Патрушев передал патриарху символический ключ от храма.

Приделы 
 Казанской иконы Божией Матери
 Святителя Николая

Духовенство 
 Настоятель: протоиерей Александр Дмитриевич Миронов

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Храмы Сретенского благочиния
Москва Пушечный
Здания и сооружения Пушечной улицы
Храмы, построенные в 1692 году в России
Здания и сооружения Москвы, построенные в 1690-е годы